est le titre de plusieurs œuvres :
 The West Wind, dernière peinture de Tom Thomson (1917)
 West Wind: The Vision of Tom Thomson, documentaire sur l’œuvre (2011)
 The West Wind (1928-1929), sculpture

Voir aussi